Кеда — містечко в Грузії, на півдні Аджарії.

 Кеда Дмитро Юрійович (1995-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кеда Марина Костянтинівна — кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, заступник директора НН інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.